Diego steht für:
 Diego (Name), spanischer Name (Vor- und Nachnamensträger siehe dort)
 Diego (Band), deutsche Indie-Rock-Band
 Diego (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie

Geographie:
 Diego de Almagro (Stadt), Kleinstadt in Chile in der Región de Atacama, Provinz Chañaral
 Diego Garcia, Atoll im Indischen Ozean, britisches Territorium und Militärstützpunkt
 San Diego, Stadt in Kalifornien, USA

Siehe auch:
 Cap San Diego, Museumsschiff in Hamburg